Eksjö kan syfta på:

Eksjö, tätort i Sverige
Eksjö kommun, kommun i Sverige
Eksjö landskommun, tidigare landskommun i Sverige
Eksjö stad, tidigare administrativ stad i Sverige
Eksjö församling, församling i Svenska kyrkan
Eksjö landsförsamling, landsförsamling i Svenska kyrkan
Eksjö stadsförsamling, stadsförsamling i Svenska kyrkan
Eksjö kyrka, kyrkobyggnad i Sverige
Eksjö socken, socken i Sverige
Eksjö SOK, skid- och orienteringsklubb i Sverige
Eksjö stadsfest, stadsfest i Sverige
Eksjö tingsrätt, tingsrätt i Sverige
Eksjö museum, museum i Sverige
Eksjö garnison, garnison i Sverige

Eksjö kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:
Eksjö, Småland, sjö i Hultsfreds kommun
Lilla Eksjö, sjö i Marks kommun
Stora Eksjö, sjö i Marks kommun och Varbergs kommun

Se även
Eksjön
Eksjö–Österbymo Järnväg